Токмово:
 Токмово — село в Мордовии.
 Токмово — станция Куйбышевской железной дороги.